Quaresma est un nom portugais qui signifie carême et qui peut désigner :

Une personnalité 
 Alfredo Quaresma (1944-2007), footballeur international portugais ;
 Artur Quaresma (1917-2011), footballeur international portugais ;
 Eduardo Quaresma (2002-), footballeur portugais ;
 João Quaresma Viegas Bexigas, homme politique santoméen ;
 Lecabela Quaresma (1989-), est une athlète santoméenne naturalisée portugaise ;
 Ricardo Quaresma (1983-), est un footballeur international portugais.

Une œuvre   
 Quaresma, titre original du film portugais Quaresma sorti en 2003 et réalisé par José Álvaro Morais. 
 
Patronyme portugais